Суво́ровская — топоним.

Населённые пункты 
 Суворовская — станица в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Суворовская — станица в Предгорном районе Ставропольского края.
 Суворовская — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Прочее 
  — название улиц в различных городах бывшего СССР.
  — название площадей в различных городах бывшего СССР.
 «» — название планируемых станций метро.

См. также